Первая футбольная лига Македонии 2007/2008 годов () — 16-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 5 августа 2007 года и закончился 31 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2007/2008
Македония
Македония
2007 год в Северной Македонии
2008 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008